Le qualificazioni del singolare femminile del Citi Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Tereza Smitková (ultimo turno)
  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Olivia Rogowska (qualificata)
  Tamira Paszek (primo turno)

  Taylor Townsend (qualificata)
  Gabriela Dabrowski (ultimo turno)
  Hiroko Kuwata (qualificata)
  Louisa Chirico (primo turno)

Qualificate 

  Taylor Townsend
  Hiroko Kuwata

  Olivia Rogowska
  Tornado Alicia Black

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2014
WTA Tour 2014